Takenoshin (ou Takenosin) Nakai (1882-1952), botaniste japonais ;
 Hiroe Nakai (née en 1969), joueuse professionnelle de shogi japonaise ;
  Nakai, bourg du district d'Ashigarakami, dans la préfecture de Kanagawa (Japon) ;
 Le plateau de Nakai, au Laos (voir barrage de Nam Theun 2) ;
 Nakai, race extraterrestre fictive de la série Stargate Universe.